Julian – forma inglese del nome Giuliano
Julian (James Julián Ríos) – attore pornografico, regista e produttore cinematografico statunitense
Julian – CDP della California
Julian – CDP della Pennsylvania
Julian – comune del Nebraska